Matilde di Shabran òpera en dos actes composta per Gioachino Rossini sobre un llibret italià de Jacopo Ferretti
 Santa Matilde, model d'automòbil
 Biografies:
Matilde (esposa de Dagobert II), mare de quatre princeses merovíngies
 Matilde d'Anglaterra (1102 - 1167), filla del rei Enric I d'Anglaterra i reina consort amb l'emperador romanogermànic Enric V
 Matilde d'Angulema (~1175 - ~1233), comtessa d'Angulema
 Matilde de Baviera (Possenhofen, 1843 - Munic, 1925), princesa de les Dues Sicílies
 Matilde de Borbó-Dampierre (1234-1262), comtessa de Dampierre, Nevers, Auxerre i Tonnerre
 Matilde de Borgonya, diversos personatges
 Matilde de Boulogne (1105 – 1152), comtessa de Boulogne i, per matrimoni amb Esteve de Blois, reina consort d'Anglaterra
 Matilde II de Boulogne (~1202 - 1259), comtessa de Dammartin, de Boulogne i d'Aumale de 1214 - 1259)
 Matilde de Brabant (1224 - 1288), filla d'Enric II, duc de Brabant, i de Maria Hohenstaufen
 Matilde de Canossa o de Toscana (Màntua, 1046 – Bondeno di Roncore, 1115), noble Italiana
 Matilde de Caríntia (1106 /1108 - 1160), filla d'Engelbert III de Caríntia i de Sponheim i d'Utta de Passau von Putten
 Matilde de Courtenay (1188-1257), comtessa de Nevers, d'Auxerre i de Tonnere
 Matilde de Flandes (~1031 – 1083), esposa del rei d'Anglaterra Guillem el Conqueridor
 Matilde de Frísia (~ 1024 - 1044), reina consort de França (1043-1044)
 Matilde de Saxònia o Matilde de Ringelheim (Enger, Saxònia, ~895 – Quedlinburg, 968), esposa del rei d'Alemanya Enric l'Ocellaire
 Matilde Asensi (Alacant, 1962), periodista i escriptora en castellà valenciana
 Matilde Camus (Santander, Cantàbria, 1919 - 2012), poetessa i investigadora espanyola
 Matilde Cantos Fernández (Granada, 1898 – Fuente Vaqueros, 1987), política socialista andalusa
 Matilde Fernández Sanz (Madrid, 1950), política espanyola que fou Ministra d'Assumptes Socials (1986 -1993)
 Matilde de Hackeborn (Helfta, 1241 - 1298), religiosa benedictina
Matilde Hidalgo (Loja, Equador, 1889 – Guayaquil, Equador, 1974), política i activista dels drets de la dona equatoriana
Matilde Ladrón de Guevara (Santiago de Xile, 1910 - 2009), escriptora i poetessa xilena
Matilde de Lerma (Borja, 1875 - Madrid, 1956), soprano valenciana
Matilde Llòria o Matilde González Palau (Almansa, 1912 - València, 2002), poetessa valenciana
Matilde de Magdeburg (Hefta, 1207- ~1282) monja beguina mística, escriptora i filòsofa medieval alemanya
Matilde Pérez Mollá primera batllessa de l'estat espanyol en la població de Quatretondeta (Comtat, País Valencià)
Matilde Ridocci i Garcia (Xàtiva, 1843 – 1922), mestra, pedagoga i escriptora valenciana
Matilde de la Torre Gutiérrez (Cabezón de la Sal, Cantàbria, 1884 - Mèxic, 1946), escriptora i política socialista espanyola
Matilde Salvador i Segarra (Castelló de la Plana, 1918 - València, 2007), compositora i pintora valenciana
Matilde Xatart i Solà, actriu catalana